HLA (język programowania)
 HLA (architektura wysokiego poziomu)
 HLA (ludzkie antygeny leukocytarne)